Archieparquía de Homs puede referirse a:

 Archieparquía de Homs de los sirios;
 Archieparquía de Homs de los melquitas.